Сезон 1894-1895 був сьомим сезоном Футбольної ліги. Чемпіонами втретє в своїй історії стали футболісти Сандерленда.

Турнірні таблиці

Перший дивізіон 

Результати матчів

Другий дивізіон 

І = Зіграно матчів; В = Виграші; Н = Нічиї; П = Програші; З = Забиті голи; Пр = Пропущені голи; Р = Goal average; О = Очки

Результати матчів

Тестові матчі

Примітки

Посилання 
rsssf 

Футбольна ліга
Англія
Англія